Грунов-Даммендорф () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Подчиняется управлению Шлаубеталь.  Занимает площадь 44,71 км². Официальный код — 12 0 67 205.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания 

Города Бранденбурга